Presença (álbum de Jorge Camargo)
Presença (álbum de Lauriete) - da cantora brasileira Lauriete
Presença (canção) - do grupo de pop-rock Skank
Presença (DC Comics) - personagem dos quadrinhos
Presença (revista) - uma das mais influentes revistas literárias portuguesas do Século XX
Editorial Presença - editora portuguesa

Desambiguação